Ghazni est une ville d'Afghanistan.
 Ghazni est une province de l'Afghanistan.

Voir aussi 
 Mahmoud de Ghazni (971-1030) fut un dirigeant de l'Empire ghaznévide
 Les Ghaznévides est une dynastie de l'Afghanistan.